Anoedioporpa é um subgénero do género Culex, pertencente à família Culicidae.

Culicidae